

Geografia 
 Enter – villaggio del comune di Wierden (Paesi Bassi)

Musica 
 Enter – album dei Within Temptation del 1997
 Enter – album dei Russian Circles del 2006

Informatica 
 Enter – tasto invio della tastiera